Андрей II Ярославич (ум. 1264) — Великий князь Владимирский (1248—1252), младший брат Александра Невского.
 Андрей II (герцог Неаполя) (убит в 840) — герцог Неаполя в 834—840 годах.
 Андраш II Крестоносец, Андраш Иерусалимский (венг. Jeruzsálemi II András, ок. 1175—1235) — король Венгрии с 1205 по 1235 год.
 Андреа II Дориа (1570—1612) — испанский флотоводец, маркиз ди Каррега.
 Джованни Андреа II Дориа (1607—1640) — вице-король Сардинии.

См. также 
 Андрей I (значения)